À toute épreuve, le quatrième album studio du groupe de rap Sniper sorti en 2011 ;
 À toute épreuve, un recueil de poésie de Paul Éluard publié en 1930 ;
 À toute épreuve, un roman policier d'Harlan Coben publié en 2014 ;
 À toute épreuve, un film hongkongais de John Woo sorti en 1992 ;
 À toute épreuve, un film français d'Antoine Blossier sorti en 2014.